Nätholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nätholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Nätholmen, Lovisa, Nyland, 
 Nätholmen, Helsingfors, Nyland

Se även
Nätiholmen
Notholmen
Nötholmen

Robotskapade Finlandförgreningar